Сан-Франсі́ско () — назва багатьох іспаномовних топонімів, названих на честь святого Франциска:

Сан-Франсіско (гора) — сплячий вулкан в Андах, на кордоні Чилі та Аргентини.
 Невадо-Сан-Франсіско — вулкан на північному заході Аргентини.
 Сан-Франсіско (перевал) — в Андах, на кордоні Чилі та Аргентини.
 Сан-Франсіско (Лухан) — район міста Лухан
 Сан-Франсіско-Солано — місто у складі агломерації Великий Буенос-Айрес
 Сан-Франсіско (Кордова) — місто у провінції Кордова
 Сан-Франсіско-дель-Чаньяр — місто у провінції Кордова
 Сан-Франсіско (Жужуй) — місто у провінції Жужуй
 Сан-Франсіско (Мендоса) — місто у провінції Мендоса

Сан-Франсіско (Сулья) — муніципалітет у штаті Сулья
 Сан-Франсіско-де-Маканао — місто на острові Маргарита
 Сан-Франсіско-де-Кара — місто у штаті Арагва
 Сан-Франсіско (Лара) — місто у штаті Лара

Сан-Франсіско (Гватемала) — муніципалітет у департаменті Петен

Сан-Франсіско-де-Бесерра — муніципалітет у департаменті Оланчо
 Сан-Франсіско-де-Корай — муніципалітет у департаменті Вальє
 Сан-Франсіско-де-ла-Пас — муніципалітет у департаменті Оланчо
 Сан-Франсіско-де-Охуера — муніципалітет у департаменті Санта-Барбара
 Сан-Франсіско-де-Опалака — муніципалітет у департаменті Інтрібука
 Сан-Франсіско-де-Йохоа — муніципалітет у департаменті Кортес
 Сан-Франсіско-дель-Вальє — муніципалітет у департаменті Окотепеке

Сан-Франсіско-де-Макоріс — місто в Домініканській республіці

Сан-Франсіско-Хав'єр — місто в Іспанії, Балеарські острови, острів Форментера
 Сан-Франсіско-де-Олівенса — місто у провінції Бадахос, Естремадура
 Сан-Франсіско (станція метро) — станція Мадридського метрополітену

Сан-Франсіско (Антіокія) — муніципалітет у департаменті Антіокія
 Сан-Франсіско (Кундинамарка) — муніципалітет у департаменті Кундинамарка
 Сан-Франсіско (Путумайо) — муніципалітет у департаменті Путумайо

Сан-Франсіско-де-Кампече — столиця штату Кампече

Сан-Франсіско-Лібре — муніципалітет у департаменті Манагуа
 Сан-Франсіско-де-Куапа — муніципалітет у департаменті Чонталес
 Сан-Франсіско-дель-Норте — муніципалітет у департаменті Чінандега

Сан-Франсіско (Панама) — місто у Панамі

Сан-Франсіско-де-Дагвас — округ провінції Чачапояс, департамент Амазонас
 Сан-Франсіско-де-Єсо — округ провінції Луя, департамент Амазонас

Сан-Франсіско-Готера — місто в Сальвадорі

Сан-Франсіско-де-Мостасаль — місто у комуні Мостасаль
 Сан-Франсіско (станція) — залізнична станція

Див. також 
 Сан-Франциско (значення)